Bandurria puede hacer referencia a:
 la bandurria, un instrumento musical de cuerda punteada;
 el rabel, instrumento musical de cuerda frotada;
 las bandurrias, varias especies de aves sudamericanas del género Theristicus;
 el Sitio Arqueológico de Bandurria, en el Perú.